Chronicles – miesięcznik
 Chronicles – kompilacja zespołu Rush
 Chronicles – album przedsiębiorstwa Audiomachine

Zobacz też 
 Chronicles: Death Row Classics – kompilacja rapera Dr. Dre
 Chronicles of the Sword – komputerowa gra przygodowa